Ledlöss (Polyplacidae) är en familj av insekter. Ledlöss ingår i ordningen djurlöss, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Polyplacidae 192 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Djurlöss